

Cinema e televisione 
 Il mostro – film del 1920 diretto da Salvo Alberto Salvini
 Il mostro – film del 1977 diretto da Luigi Zampa
 Il mostro (The Deliberate Stranger) – miniserie televisiva in due puntate del 1986 diretta da Marvin J. Chomsky
 Il mostro – film del 1994 diretto da Roberto Benigni

Letteratura 
 Il mostro – romanzo di Ismail Kadare del 1990
 Il mostro – romanzo di Roberto Benigni e Vincenzo Cerami

Musica 
 Il mostro – singolo di Samuele Bersani presente nell'album C'hanno preso tutto del 1992